Nonomura ist der Familienname folgender Personen:

 Nonomura Ninsei, japanischer Töpfer zu Beginn der Edo-Zeit
 Takato Nonomura (* 1998), japanischer Fußballspieler
 Yoshikazu Nonomura (* 1972), japanischer Fußballspieler